A görög mitológiában több személy is viselte ezt a nevet:

 Aiolosz thesszáliai király, Hellén és Orszéisz fia
 Aiolosz szélisten, Poszeidón és Arné vagy Aiolosz thesszáliai király fia
 Aiolosz, Hippotész fia, Aiolosz thesszáliai király unokája

Lásd még:
 Aiolosz-hegy, az Antarktika egyik hegye
 Mount Aeolus, egy hegy a USA Vermont államában
 ADM–Aeolus, légkördinamikai kutató project
 Lycaena aeolus, a Lycaena lepkenem egy faja